Бертільйон Жак (Bertillon J.; 1851—1922) - математик.
 Бертільйон Луї (Bertillon L.; 1812—1883) - математик.
 Альфонс Бертільйон - антрополог.

Французькі прізвища